

Personnalités 

 Hector Malot (1830-1907), romancier français ;
 Leah Malot (née en 1972), athlète kényane ;
 Marthe Malot (1850-1926), écrivaine française ;
 Mireille Malot, militante associative française.

Lieux et odonymes 

 Jardin Hector-Malot, espace vert municipal dans le  arrondissement de Paris ;
 Rue Hector-Malot, voie dans le  arrondissement de Paris.